Gremel ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Gremel (* 1983), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Maria Gremel (1901–1991), österreichische Autorin